Xiaoling kan syfta på:

Orter
 Xiaoling (sockenhuvudort i Kina, Hubei Sheng, lat 29,35, long 113,81) – sockenhuvudort i Hubei i Kina
 Xiaoling (sockenhuvudort i Kina, Gansu Sheng, lat 35,89, long 103,00) – sockenhuvudort i Gansu i Kina
 Xiaoling (köpinghuvudort i Kina, Heilongjiang Sheng, lat 45,34, long 127,31) – köpinghuvudort i Heilongjiang i Kina
 Xiaolingwei – sockenhuvudort i Jiangsu i Kina

Gravar
 Ming Xiaoling – kejsargrav i Kina från Mingdynastin
 Qing Xiaoling –  kejsargrav i Kina från Qingdynastin

Övrigt
 Xiaoling Shuiku – reservoar i Fujian i Kina
 Xiaoling He – vattendrag i Liaoning i Kina